DFS Classic 2005 — 24-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Бирмингеме (Великобритания) и являющегося частью тура WTA в рамках серии соревнований 3-й категории.

В 2005 году турнир прошёл с 6 по 12 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Мария Шарапова
 в парном разряде —  Мария Шарапова и  Мария Кириленко

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Мария Шарапова (№ 2 в мире на тот момент); прошлогодняя чемпионка вновь смогла пройти путь до финала, где по итогам трёх партий справилась с Еленой Янкович из Сербии и Черногории. Впервые с 1994 года одна и та же теннисистка выиграла два одиночных соревнования подряд. Сильнейшей несеянной участницей приза стала американка Лора Гренвилл, единственной из игроков этого статуса добравшейся до полуфинала.

Парный чемпионат собрал немало квалифицированных исполнителей в этом виде игры, но в полуфинальную стадию пробилась лишь одна несеянная команда: Элени Данилиду и Дженнифер Расселл, затем вышедшая и в титульный поединок. Общая победа же осталась за второй командой посева: Даниэлой Гантуховой и Ай Сугиямой, по ходу турнира лишь раз — в четвертьфинале — уступавшей соперницам сет. Прошлогодние чемпионки — Мария Шарапова и Мария Кириленко — защищали свой титул, но уступили уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мария Шарапова обыграла  Елену Янкович со счётом 6-2, 4-6, 6-1.
 Шарапова выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в туре ассоциации.
 Янкович уступает свой 2-й финал в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 4

Финальные раунды

Парный турнир 
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма обыграли  Элени Данилиду /  Дженнифер Расселл со счётом 6-2, 6-3.
 Гантухова выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.
 Сугияма выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 31-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 DFS Classic
 WTA Тур 2005
 WTA 3-я категория

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2005 года
2005